Az 1996-os US Open férfi versenyét az amerikai Pete Sampras nyerte a szintén amerikai Michael Chang előtt.

Kiemeltek 

  Pete Sampras (Bajnok)</li>
  Michael Chang (Döntős)</li>
  Thomas Muster (Negyeddöntős)</li>
  Goran Ivanišević (Elődöntős)</li>
  Richard Krajicek (Első kör)</li>
  Andre Agassi (Elődöntős)</li>
 - </li>
 - </li>
  Wayne Ferreira (Első kör)</li>

  Marcelo Ríos (Második kör)
  MaliVai Washington (Második kör)
  Todd Martin (Harmadik kör)
  Thomas Enqvist (Negyedik kör)
  Albert Costa (Első kör)
  Marc Rosset (Első kör)
  Cédric Pioline (Harmadik kör)
  Félix Mantilla (Második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1